Laugung steht für:

 Bioleaching, Metallgewinnung mittels Mikroorganismen
 Laugen, Metallgewinnung durch Laugung mit z. B. Schwefelsäure oder Cyanid